Стекля́нная улица — улица в Невском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Слободской до Смоляной улицы.

История 
Улица получила наименование 5 марта 1871 года, в связи с тем, что начиналась от Императорского стеклянного завода.

Достопримечательности 
 Сад имени 30-летия Октября
 Финляндский железнодорожный мост
 детский сад № 17

Примечания

Литература

Ссылки